Vildmose bezeichnet folgende Wildmoore:

 Store Vildmose, im nördlichen Jütland 
 Lille Vildmose, bei Aalborg